Az 1996-os női sakkvilágbajnokság versenysorozatában a zónaversenyekről továbbjutó versenyzők számát figyelembe véve a zónaközi döntőt 13 fordulós svájci rendszerű versenyben rendezték. A zónaközi döntő első hét helyezettje, kiegészülve az előző világbajnoki, valamint a világbajnokjelölti döntő vesztesével kétfordulós körmérkőzésen küzdött meg a világbajnok kihívásának jogáért. A világbajnokjelölti versenysorozat végén Polgár Zsuzsa szerzett jogot arra, hogy a világbajnoki címért mérkőzhessen Hszie Csün ellen. A világbajnoki döntő párosmérkőzést Polgár Zsuzsa 8,5–4,5 arányban nyerte, ezzel első magyarként, de ekkor már amerikai lakosként megszerezte a sakkozás női világbajnoki címét.

A zónaközi döntő 
A zónaközi döntő helyszíne 1993. július–augusztusban az indonéziai Jakarta volt. A versenyre 23 ország 39 versenyzője kvalifikálta magát. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezte. A versenyzők között 13 fordulós svájci rendszerű versenyen dőlt el, hogy ki az a hét versenyző, aki továbbjutott a  világbajnokjelöltek tornájára.

A zónaközi döntőre a magyar versenyzők közül Csőke Adrienn kvalifikálta magát, aki 1990-ben az U18-as ifjúsági sakkvilágbajnokságon 2. helyezést ért el. A felnőtt mezőnyben ezúttal a 24. helyen végzett.

A zónaközi döntőt a grúz Ketevan Arakhamia-Grant nyerte az orosz Alisza Galljamova előtt, őket hármas holtversenyben követte az exvilágbajnok Maia Csiburdanidze, a Szerbia és Montenegro színeiben versenyző Alisa Marić és a kínai Peng Csao-csin. A 6–8. helyen holtverseny alakult ki a svéd Pia Cramling, az azerbajdzsán Ainur Sofieva és a román Cristina Adele Foişor között. Hármójuk közül csak ketten juthattak tovább, ez a rájátszás során a svéd és a román versenyzőnek sikerült.

(A táblázatban az egyes versenyzőknél fordulónként az ellenfél – végső helyezés szerinti – sorszáma látható, előtte a „+” a győzelmet, az „=” a döntetlent, a „–” a vereséget jelzi. Az „eny.” azt jelzi, hogy az adott fordulóban a versenyző ellenfél híján erőnyerő volt, amit győzelemként könyveltek el ezeknél a versenyzőknél. A kanadai Nava Starr az utolsó fordulóban lett volna egymás után másodszor is erőnyerő, nála a „-JN” ebben az esetben a játék nélküli vereséget jelzi.)
{| class="wikitable"
|+ Női világbajnoki zónaközi döntő (Jakarta, 1993)
|-
! !! Versenyző!!Ország!!Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Pont !! B-sz.
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Ketevan Arakhamia-Grant|| || 2440 || +25 || +32 || +7 || =6 || =30 || =3 || +10 || =2 || +5 || =9 || +14 || =4 || =8 || 9½ || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Alisza Galljamova|| || 2435 || +31 || +5 || -6 || +26 || +4 || +12 || -3 || =1 || +13 || -14 || +9 || =8 || +10 || 9 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || Maia Csiburdanidze|| || 2510 || +14 || =13 || +10 || =30 || +6 || =1 || +2 || =5 || +8 || -4 || =15 || =7 || =12 || 8½ || 65.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || Alisa Marić|| || 2405 || =15 || +38 || +13 || =12 || -2 || +22 || =11 || =9 || +18 || +3 || =5 || =1 || =6 || 8½ || 61.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || Peng Csao-csin|| || 2335 || +35 || -2 || +19 || =11 || =22 || +7 || +6 || =3 || -1 || +13 || =4 || +15 || =17 || 8½ || 61.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || Pia Cramling|| || 2525 || +18 || +8 || +2 || =1 || -3 || =11 || -5 || +19 || +12 || -15 || =7 || +9 || =4 || 8 || 61.75
|-
| 7 || Ainur Sofieva|| || 2390 || +36 || +23 || -1 || +31 || -12 || -5 || -13 || +32 || +37 || +11 || =6 || =3 || +15 || 8 || 50.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 8 || Cristina Adela Foişor|| || 2360 || eny. || -6 || =14 || +15 || -10 || +38 || =21 || +26 || -3 || +18 || +12 || =2 || =1 || 8 || 47.50
|-
| 9 || Anna-Maria Botsari|| || 2245 || =12 || -26 || +33 || =13 || +17 || =21 || +30 || =4 || +11 || =1 || -2 || -6 || +20 || 7½ || 51.25
|-
| 10 || Szvetlana Matvejeva|| || 2395 || +24 || +11 || -3 || =22 || +8 || +30 || -1 || -13 || -15 || +21 || +20 || +14 || -2 || 7½ || 50.75
|-
| 11 || Vang Pin|| || 2335 || +37 || -10 || +17 || =5 || +38 || =6 || =4 || =12 || -9 || -7 || =16 || +26 || +13 || 7½ || 49.00
|-
| 12 || Csin Kan-jing|| || 2410 || =9 || =22 || +18 || =4 || +7 || -2 || +14 || =11 || -6 || =17 || -8 || +23 || =3 || 7 || 51.25
|-
| 13 || Nino Gurieli|| || 2355 || +29 || =3 || -4 || =9 || +28 || =16 || +7 || +10 || -2 || -5 || +19 || =17 || -11 || 7 || 49.00
|-
| 14 || Lidia Szemenova|| || 2285 || -3 || +29 || =8 || =16 || +34 || =26 || -12 || +30 || +21 || +2 || -1 || -10 || =18 || 7 || 46.50
|-
| 15 || Krystyna Dąbrowska|| || 2240 || =4 || =16 || +36 || -8 || -21 || +34 || =17 || +38 || +10 || +6 || =3 || -5 || -7 || 7 || 46.00
|-
| 16 || Julia Demina|| || 2365 || =38 || =15 || =33 || =14 || =31 || =13 || -19 || +27 || -17 || +37 || =11 || =21 || +28 || 7 || 42.75
|-
| 17 || Margarita Voiska|| || 2345 || =30 || =19 || -11 || +39 || -9 || =27 || =15 || +36 || +16 || =12 || =23 || =13 || =5 || 7 || 41.50
|-
| 18 || Anda Šafranska|| || 2290 || -6 || +28 || -12 || =36 || +32 || +37 || =26 || +23 || -4 || -8 || =31 || +30 || =14 || 7 || 40.25
|-
| 19 || Irina Kulish|| || 2225 || =26 || =17 || -5 || =32 || +24 || =31 || +16 || -6 || =23 || +30 || -13 || -20 || +34 || 6½ || 39.75
|-
| 20 || Zoja Lelcsuk|| || 2340 || =28 || +21 || -30 || -38 || -37 || =29 || +35 || =22 || +24 || +31 || -10 || +19 || -9 || 6½ || 39.75
|-
| 21 || Mirjana Marić|| || 2305 || =27 || -20 || +39 || =28 || +15 || =9 || =8 || =31 || -14 || -10 || +34 || =16 || =23 || 6½ || 38.25
|-
| 22 || Tatjana Sumiakina|| || 2320 || +39 || =12 || =26 || =10 || =5 || -4 || -23 || =20 || =28 || =34 || -30 || +35 || +33 || 6½ || 37.00
|-
| 23 || Nino Khurtsidze|| || 2325 || +34 || -7 || =16 || -27 || =36 || +39 || +22 || -18 || =19 || +26 || =17 || -12 || =21 || 6½ || 36.50
|-
| 24 || Csőke Adrienn || || 2235 || -10 || =37 || -27 || +35 || -19 || -32 || eny. || +25 || -20 || =33 || +39 || +31 || =26 || 6½ || 28.25
|-
| 25 || Yuliya Levitan|| || 2270 || -1 || =33 || -28 || -34 || =29 || =35 || +39 || -24 || eny. || -38 || +37 || +32 || +31 || 6½ || 27.00
|-
| 26 || Claudia Amura|| || 2365 || =19 || +9 || =22 || -2 || +27 || =14 || =18 || -8 || =31 || -23 || +28 || -11 || =24 || 6 || 39.00
|-
| 27 || Hszü Jü-hua|| || - || =21 || -30 || +24 || +23 || -26 || =17 || -31 || -16 || +29 || -28 || eny. || -33 || +37 || 6 || 30.75
|-
| 28 || Beatriz Marinello|| || 2160 || =20 || -18 || +25 || =21 || -13 || =36 || -38 || eny. || =22 || +27 || -26 || +29 || -16 || 6 || 30.75
|-
| 29 || Maria Lucia Ratna Sulistya|| || 2190 || -13 || -14 || =35 || =33 || =25 || =20 || =36 || =34 || -27 || eny. || +32 || -28 || +30 || 6 || 28.25
|-
| 30 || Bhagyashree Thipsay|| || 2175 || =17 || +27 || +20 || =3 || =1 || -10 || -9 || -14 || +38 || -19 || +22 || -18 || -29 || 5½ || 36.00
|-
| 31 || Fliura Uskova|| || 2260 || -2 || +35 || +32 || -7 || =16 || =19 || +27 || =21 || =26 || -20 || =18 || -24 || -25 || 5½ || 33.50
|-
| 32 || Vera Peicheva-Jürgens|| || 2350 || +33 || -1 || -31 || =19 || -18 || +24 || =37 || -7 || =36 || +35 || -29 || -25 || +39 || 5½ || 28.25
|-
| 33 || Lindri Juni Wijayanti|| || 2185 || -32 || =25 || -9 || =29 || -39 || eny. || =34 || -37 || =35 || =24 || +38 || +27 || -22 || 5½ || 25.50
|-
| 34 || Lisa Karlina Lumongdong|| || 2080 || -23 || -36 || eny. || +25 || -14 || -15 || =33 || =29 || +39 || =22 || -21 || +38 || -19 || 5½ || 22.50
|-
| 35 || Victoria Johansson|| || 2155 || -5 || -31 || =29 || -24 || eny. || =25 || -20 || +39 || =33 || -32 || +36 || -22 || +38 || 5½ || 21.00
|-
| 36 || Nava Starr|| || 2210 || -7 || +34 || -15 || =18 || =23 || =28 || =29 || -17 || =32 || =39 || -35 || eny. || -JN || 5 || 22.25
|-
| 37 || Julia Tverskaya|| || 2090 || -11 || =24 || -38 || eny. || +20 || -18 || =32 || +33 || -7 || -16 || -25 || +39 || -27 || 5 || 20.50
|-
| 38 || Martina Holoubkova|| || 2235 || =16 || -4 || +37 || +20 || -11 || -8 || +28 || -15 || -30 || +25 || -33 || -34 || -35 || 4½ || 
|-
| 39 || Caroline Bijoux|| || - || -22 || eny. || -21 || -17 || +33 || -23 || -25 || -35 || -34 || =36 || -24 || -37 || -32 || 2½ || 
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi döntőből továbbjutott hét versenyző, valamint az előző világbajnoki döntő vesztese, a grúz Nana Ioszeliani és az előző világbajnokjelölti verseny döntőse, Polgár Zsuzsa alkották azt a  kilencfős mezőnyt, amely kétfordulós körmérkőzésen küzdött az első két helyért. A világbajnok kihívásának jogát az első két helyezett közötti párosmérkőzés döntötte el.

A versenyre 1994. szeptemberben a hollandiai Tilburgban került sor. A versenyt holtversenyben Polgár Zsuzsa és az exvilágbajnok Maia Csiburdanidze nyerte, így ők vívhattak párosmérkőzést a világbajnokkal való megmérkőzés jogáért.

{| class="wikitable"
|+ Női világbajnokjelöltek versenye (1994)
|-
! !! Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || Polgár Zsuzsa|| || 2550 || - || 1 || 1½ || 1½ || 2 || 1 || 1 || 1½ || 1 || 10½ || 81.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || Maia Csiburdanidze|| || 2520 || 1 || - || 1½ || ½ || 1½ || 1½ || 1 || 2 || 1½ || 10½ || 79.00
|-
| 3 || Pia Cramling|| || 2525 || ½ || ½ || - || 1 || 0 || 2 || 1½ || 1½ || 1½ || 8½ || 
|-
| 4 || Alisza Galljamova|| || 2475 || ½ || 1½ || 1 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 2 || 8 || 61.75
|-
| 5 || Alisa Marić|| || 2400 || 0 || ½ || 2 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 1½ || 8 || 59.25
|-
| 6 || Peng Csao-csin|| || 2370 || 1 || ½ || 0 || 1½ || 1 || - || 1 || 1½ || 1 || 7½ || 
|-
| 7 || Nana Ioszeliani|| || 2435 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || - || 1 || ½ || 7 || 58.25
|-
| 8 || Cristina Adela Foişor|| || 2405 || ½ || 0 || ½ || 1½ || 1 || ½ || 1 || - || 2 || 7 || 50.25
|-
| 9 || Ketevan Arakhamia-Grant || || 2450 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1½ || 0 || - || 5 || 
|}

A világbajnokjelölti verseny játszmái 
A világbajnokjelölti verseny 72 játszmája

A világbajnokjelölti döntő 
A kihívó személyét eldöntő, nyolcjátszmásra tervezett párosmérkőzésre 1995. márciusban Szentpéterváron került sor. A mérkőzést  Polgár Zsuzsa meggyőző 5,5–1,5 arányban nyerte, így ő lett a világbajnok Hszie Csün kihívója.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Világbajnokjelölti döntő (1995)
|-
! Versenyző!!Ország!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! Pont
|-
| align=left | Maia Csiburdanidze||
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 1½
|-
| align=left | Polgár Zsuzsa||
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 5½
|}

A világbajnokjelölti döntő játszmái 
A Polgár Zsuzsa – Chiburdanidze világbajnokjelölti döntő 12 játszmája

A világbajnoki döntő 
Az 1996. januárban játszott női sakkvilágbajnoki döntő helyszíne a spanyolországi Jaén volt. A 16 játszmásra tervezett mérkőzésen a világbajnoki cím elnyeréséhez 8,5 pontot kellett a kihívónak elérni, a világbajnoknak a címe megtartásához 8 pont is elég volt.

Az első játszmát Hszie Csün nyerte, de a 4–8. forduló öt játszmájából Polgár Zsuzsa 4,5 pontot szerzett, így félidőben az állás 5,5–2,5 volt a javára. A tizenegyedik és a tizenharmadik játszmát megnyerve Polgár Zsuzsa végül 8,5–4,5 arányban győzött, és ezzel elhódította a világbajnoki címet.

A világbajnoki döntő játszmái 
Polgár Zsuzsa–Hszie Csün világbajnoki párosmérkőzés 13 játszmája a chessgames.com-on
Polgár Zsuzsa–Hszie Csün világbajnoki párosmérkőzés 13 játszmája a 365chess.com-on

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship (Women) 1993 Jakarta Interzonal Tournament 
World Chess Championship (Women) 1994  Tilburg Candidates Tournament 
World Chess Championship (Women) 1996 Z. Polgar–Xie Jun Title Match 
Campeonato Mundo femenino Jaén 1996 

Sakkvilágbajnokságok
Sakkvilágbajnokság